Steinberger puede hacer referencia a:
 Steinberger, una compañía norteamericana subsidiaria de Gibson.

Apellido 
 Emil Steinberger (* 1933, Lucerna).
 Helmut Steinberger (1944, Bad Ischl).
 Jack Steinberger (* 1921, Bad Kissingen).
 Gábor Steinberger (* 1911, Szatmárnémeti – 1985, Budapest), compositor y historiador de la música húngaro.